Wizardry:

 Wizardry — серия компьютерных ролевых игр, разработанная компанией Sir-Tech Software.
 Wizardry 8 — компьютерная ролевая игра, созданная компанией Sir-Tech.
 Wizardry Online — многопользовательская ролевая онлайн-игра, разработанная японской компанией Gamepot.